Коновницын, Пётр Петрович
 Коновницын, Пётр Петрович (1743—1796) — Санкт-Петербургский гражданский губернатор, Олонецкий генерал-губернатор.
 Коновницын, Пётр Петрович (1764—1822) — граф, генерал от инфантерии, военный министр, герой Отечественной войны 1812 года.
 Коновницын, Пётр Петрович (1803—1830) — граф, член Северного тайного общества.